

Слюбув — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Слюбув — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства